Herrarnas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes 23 september till 1 oktober. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Resultat

Finaler 
{{4TeamBracket-Tennis5
| RD1=Semifinaler
| RD2=Final

| team-width=200

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=1
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 

| RD1-seed3=5
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-score3-4=2
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=6
| RD1-score4-4=6
| RD1-score4-5= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=65
| RD2-score1-4=61
| RD2-score1-5=9
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=77
| RD2-score2-4=77
| RD2-score2-5=7
}}

Övre halvan

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=78
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=66
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=2
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1988